Козетта — главная героиня романа «Отверженные», написанного в 1862 году Виктором Гюго.
 (915) Козетта — астероид главного астероидного пояса.